Мультхауп () — немецкая фамилия.
Известные носители:
 Мультхауп, Вилли (1903—1982) — немецкий футбольный тренер.
 Мультхауп, Морис (род. 1996) — немецкий футболист.